Als Sōryū-Klasse werden zwei japanische Schiffsklassen, jeweils nach dem Typschiff, benannt:

 eine Klasse von zwei Flugzeugträgern, siehe Sōryū-Klasse (1935)
 eine Klasse von zwölf U-Booten, siehe Sōryū-Klasse (2007)